Opatija je lahko:
 opatija je večji samostan z opatom
 Opatija, Primorsko-goranska županija (Hrvaška), po kateri se imenuje tudi Opatijski festival
 Opatija, Zagrebška županija (Hrvaška)

Sklici